Сен-Лора́н-дю-Вар () — місто та муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 690 км на південний схід від Парижа, 155 км на схід від Марселя, 8 км на південний захід від Ніцци.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 14580 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 30598,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету 
 Сен-Лоран-дю-Вар на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Лоран-дю-Вар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Приморські Альпи

Примітки 

Міста Франції
Муніципалітети департаменту Приморські Альпи